RTVV steht für:
 Radio- och TV-verket, ehemalige schwedische Behörde innerhalb des Kulturministeriums
 Radio- und Fernsehverordnung, Schweizer Verordnung zum Radio- und Fernsehgesetz, siehe Öffentlich-rechtlicher Rundfunk #Schweiz
 Radiotelevisió Valenciana, ehemaliger öffentlicher Radio- und Fernsehsender (1984–2013) der autonomen Valencianischen Gemeinschaft in Spanien

Siehe auch:
 RTV

Abkürzung